KGB (Sovjet-Unie), de staatsveiligheidsdienst van de voormalige Sovjet-Unie
 KGB (Wit-Rusland), de huidige staatsveiligheidsdienst van Wit-Rusland
 FSB, de huidige staatsveiligheidsdienst van Rusland
 VV KGB, een voetbalvereniging uit de Nederlandse plaats Bovenkarspel
 Kindgebonden budget, afkorting kgb, een Nederlandse fiscale toeslag
 Kinderen geen bezwaar, afkorting van de Nederlandse televisieserie 
 KGB (band), een rockband uit de jaren zeventig, met Ric Grech, Mike Bloomfield, Carmine Apprice en Barry Goldberg
 KGB (computerspel), een computerspel van het genre adventure